Kibi (吉備郡; -gun) è un distretto di Okayama, in Giappone 
Kibi  (吉備町) era una città del distretto di Arida, Wakayama in Giappone 
Kibi (吉備国) era una provincia del Giappone tra le prefetture di Okayama  e di Hiroshima
Kibi (吉備) era un regno dell'ovest del Giappone nel IV secolo
Kibi è una città del Ghana

Kibi è anche un pesce usato nella cucina giapponese a Kagoshima

Kibi è uno dei prefissi per multipli binari